The Principle of Evil Made Flesh е дебютен студиен албум на британската екстремна група Cradle of Filth, издаден на 31 януари 1994 г. чрез Cacophonous Records. Албумът е необичаен хибрид между готик метъл и блек метъл. През 2012 г. е преиздаден от The End Records.

Състав 
 Дани Филт – вокали
 Пол Алендър – китара
 Пол Раян – китара
 Робин Ийгълстоун – бас
 Бенджамин Раян – клавиши
 Николас Баркър – барабани

Гост-музиканти 
 Дарън Уайт – допълнителни вокали в A Dream of Wolves in the Snow
 Сорор Проселенос – виолончело
 Андреа Майер – бек вокали

Песни

Бележки 

Албуми на Крейдъл ъф Филт
Музикални албуми от 1994 година
Дебютни албуми